Plant é uma palavra inglesa cuja tradução literal é planta;  pode referir-se a:

Robert Plant, cantor e compositor de rock britânico, vocalista da banda Led Zeppelin

Plant City, cidade do estado americano da Flórida

La Plant, uma região do estado americano do Dacota do Sul

Chuck The Plant, personagem que aparece em vários jogos da Lucas Games .

Plant System, um sistema ferroviário e de barcos a vapor existente no sudeste dos Estados Unidos no fim do século XIX.

PLANT (série Gundam) (Productive Location Ally on Nexus Technology), uma organização fictícia da série de anime Gundam

Desambiguação
Desambiguações de topônimos